Скобелєв () — російське прізвище. Жіноча форма — Скобелєва.

Відомі носії 
 Скобелєв Іван Олексійович (1901 — 1982) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Скобелєв Михайло Дмитрович (1843 — 1882) — російський воєначальник, генерал від інфантерії (1881), генерал-ад'ютант (1878), «білий генерал».
 Скобелєв Олександр Сергійович (1886 — 1923) — російський радянський письменник.

Інше 
 Назва міста Фергана у 1907—1924 роках.
 Парусно-гвинтовий корвет, раніше «Витязь».